Vilhelm Haffner kan syfta på:

 Wilhelm Haffner (1835–1901), norsk militär
 Vilhelm Haffner (1864–1959), norsk jurist och arkivarie